Plesman ist der Familienname von

 Albert Plesman (1889–1953), niederländischer Luftfahrtpionier
 Suzanne Plesman (* 1971), niederländische Hockeyspielerin